Esistono due comuni francesi con questo nome

Fouilloy – Oise
Fouilloy – Somme